101-й полк — название воинских формирований.

Артиллерийские полки
 101-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 101-й гаубичный артиллерийский полк (1-го формирования)
 101-й гаубичный артиллерийский полк (2-го формирования)
 101-й миномётный полк

Авиационные полки
 101-й гвардейский истребительный авиационный полк
 101-й транспортный авиационный полк

Пехотные полки
 Пермский 101-й пехотный полк

Стрелковые полки
 101-й мотострелковый полк

101-е полки других стран
 101-й артиллерийский полк (Великобритания)
 101-й Нью-Йоркский пехотный полк